Лас Летрас има више значења:

 Лас Летрас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Летрас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Летрас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Летрас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Летрас (Чуматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику